Сигман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сигман, Джордж (1882—1928) — американский актёр немого кино.
 Сигман, Моррис (1881—1931) — американский профсоюзный лидер, в 1923—1928 годах президент Международного профсоюза дамских портных (ILGWU).
 Сигман, Стефани (род. 1987) — мексиканская и американская актриса. См. также 
 Сигмен